Kelurahan Taman kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Taman (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 111,53), Jawa Timur, 
 Kelurahan Taman (administrativ by i Indonesien, lat -7,35, long 112,70), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar